Зарослый — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Зарослый — село в подчинении городской администрации Атырау Атырауской области, упразднено в 1990-е годы.

Россия 

 Зарослый — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.